Jennert ist der Name von:

 Andrea Jennert (* 1962), deutsche Schriftstellerin und Musiklehrerin
 Maika Friemann-Jennert (* 1964), deutsche Politikerin (CDU), MdL